The Star steht für:

 The Star (Film), US-amerikanisches Filmdrama von Stuart Heisler (1952)
 The Star, Originaltitel des Animationsfilms Bo und der Weihnachtsstern (2017)

Zeitungen:
 Toronto Star, kanadische Tageszeitung
 The Star (Bangladesh)
 The Star (Chicago)
 The Star (Hongkong)
 The Star (Jordanien)
 The Star (Kenia)
 The Star (London)
 The Star (Sheffield)
 The Star (Malaysia), Tageszeitung
 The Star (Pakistan)
 The Star (Südafrika), Tageszeitung

Siehe auch:
 Star (Begriffsklärung)